Нюмыд:

 Нюмыд — река в Республике Коми.
 Нюмыд — посёлок в Усть-Куломском районе Республики Коми.